

Astronomia
 9022 Drake – asteroide della fascia principale

Geografia
 Drake – città della Contea di McHenry, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
 Drake – città australiana del Nuovo Galles del Sud
 Baia Drake – baia della Costa Rica
 Canale di Drake – stretto tra Antartide e Terra del Fuoco

Persone
 Drake – rapper canadese
 Drake – wrestler del roster di Xtreme Italian Wrestling
 Drake – soprannome di Enzo Ferrari, pilota automobilistico e costruttore d'auto italiano
 David Drake – scrittore statunitense
 Edwin Drake – inventore statunitense
 Emmanuel Drake del Castillo – botanico francese
 Francis Drake – corsaro e navigatore inglese
 Francis M. Drake – generale unionista e 16º governatore dell'Iowa
 Frank Drake – astronomo e astrofisico statunitense (vedi anche equazione di Drake)
 Gabrielle Drake – attrice britannica
 Jessica Drake – pornostar statunitense
 Nick Drake –  cantautore britannico
 Ted Drake – sportivo britannico

Altro
 Drake – nome proprio di persona inglese maschile
 Classe Drake – una classe di incrociatori britannici
 X Drake – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Drake – personaggio della serie di videogiochi Pokémon
 Drake – nome in codice del primo Xeon (chiamato Pentium II Xeon)

Altri progetti